San Millán puede referirse a:

 Personas:
 Millán, santo ermitaño y patrón del Reino de Castilla y del de Navarra y copatrón de España.

 A varias localidades españolas:
 San Millán, Álava;
 San Millán de Juarros, Burgos;
 San Millán de la Cogolla, La Rioja;
 San Millán de Lara, Burgos;
 San Millán de los Caballeros, León;
 San Millán de San Zadornil, Burgos;
 San Millán de Yécora, La Rioja.

 A temas relacionados con el Monasterio de San Millán de la Cogolla, formado por los monasterios de Suso y Yuso.
 Escritorio de San Millán, libros escritos por los monjes de San Millán de la Cogolla;
 Cruz de San Millán, símbolo del ermitaño san Millán;
 Votos de San Millán, privilegio atribuido a Fernán González en el año 934, por el que se decía que algunos pueblos debían pagar una cuota anual al Monasterio de San Millán;
 Reja de San Millán, documento escrito hacia el año 1025 procedente del cartulario del monasterio de San Millán de la Cogolla;
 Estatuto de Autonomía de La Rioja, también conocido como Estatuto de San Millán.

 Otros:
 San Millán, montaña en la Sierra de la Demanda;
 Casa de San Millán, en Torrelapaja (Zaragoza).